Klášter est un toponyme qui peut désigner :

Klášter, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Klášter Hradiště nad Jizerou, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie